"Branningan Comienza de Nuevo" (en Latinoamérica), en España "Branningan vuelve a empezar" es el episodio 15 (segundo de la segunda temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
El equipo de Planet Express llega a la nueva jefatura del Orden Democrático de Planetas (D.O.O.P.), en órbita alrededor del Planeta Neutral, para entregar unas tijeras de gran tamaño para la ceremonia inaugural del corte de la cinta. Zapp Brannigan los arresta como sospechosos y para cortar la cinta utiliza, en lugar de las tijeras, un cañón laser gigante. Como no tiene muy buen tino, con el laser destruye por completo la estación.

Zapp Brannigan es juzgado en consejo de guerra y junto a Kif Kroker es despedido del servicio del D.O.O.P. Incapaces de encontrar empleo, vagan las calles hasta que finalmente llegan el edificio de Planet Express. Leela intenta echarlos, pero el Profesor Farnsworth decide contratarlos pues piensa que Brannigan mejorará la imagen pública de la compañía.

El equipo ampliado es enviado a entregar unas almohadas a un planeta de alta gravedad. A pesar de la orden de Leela de que lleven las almohadas de una en una, Fry, Bender y Zapp decide a entregar todas las almohadas juntas, lo que en la alta gravedad del planeta ocasiona la avería del transporte. Como castigo, Leela las ordena entregar las almohadas a mano, lo que ocasiona el resentimiento del equipo. Por tanto Bender y Fry deciden que Zapp sea el capitán jurándoles lealtad. Los tres se amotinan poniendo a Leela como prisionera en el cuarto de lavandería. Zapp por su parte planea recuperar su cargo en el DOOP estrellando la nave Planet Express sobre el Planeta Neutral.

Referencias culturales 
 El título está tomado de una frase común ("Finnegan Begin Again") en la novela Finnegans Wake de James Joyce.
 El juego de Fry y Bender al principio del episodio es una parodia de Dejarik, el juego de R2-D2 y Chewbacca en la película Star Wars Episodio IV: Una Nueva Esperanza.
 D.O.O.P. es equivalente a la Federación Unida de Planetas del universo de Star Trek, incluida la "zona neutral" en la que se localiza la jefatura.
 El lema en el planeta neutral, "Vive libre o no", es una paráfrasis del lema del estado de Nuevo Hampshire, "Vive libre o muere".
 La misión del equipo en el planeta de alta gravedad es una parodia de la novela de ciencia ficción de Hal Clement "Misión de gravedad".

Véase también 

 Yo Siento esa Emoción
  A la Cabeza en las Encuestas
 Cuento de Navidad 
 ¿Por qué debo ser un crustáceo enamorado?
 El Menor de dos Males
 Pon tu Cabeza sobre mi Hombro
 Bender el Tremendo
 Un Cíclope a la Medida
 Mi Propio Clon
 Cómo Hermes Recuperó su Forma
 Viaje al Suroeste
 Bender el Mafioso
 El Problema con los Popplers
 El Día de las Madres
 Antología de Interés I
 La Guerra es el Infierno
 Bocinazo
 La Mujer Crionica

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 1999